

Gebergten 
Canada
 White Hills (Labrador), een laaggebergte in de regio Labrador
 White Hills (Newfoundland), een laaggebergte op het eiland Newfoundland

Verenigde Staten
 White Hills (gebergte in Arizona), een laaggebergte in Arizona
 White Hills (Californië), een laaggebergte in Californië

Plaatsen 
 White Hills (Tasmanië), een plaats op het Australische eiland Tasmanië
 White Hills (Victoria), een wijk van de Australische stad Bendigo
 White Hills (plaats in Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona

Zie ook 
 White Mountains (doorverwijspagina)